Iga Świątek era la detentrice del titolo e si è riconfermata campionessa sconfiggendo in finale Jessica Pegula con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Iga Świątek (Campionessa)
  Jessica Pegula (finale)
  Caroline Garcia (quarti di finale)
  Coco Gauff (quarti di finale)

  Maria Sakkarī (semifinale) 
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno) 
  Belinda Bencic (quarti di finale, ritirata) 
  Veronika Kudermetova (semifinale)

Wildcard 

  Viktoryja Azaranka (secondo turno)
  Sofia Kenin (secondo turno)

  Maria Sakkarī (semifinale) 
  İpek Öz (primo turno)

Ranking protetto 

  Karolína Muchová (secondo turno)

Special exempt 

  Zheng Qinwen (primo turno)

Qualificate 

  Karolína Plíšková (primo turno)
  Rebecca Marino (primo turno)

  Elise Mertens (primo turno) 
  Viktorija Tomova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar TotalEnergies Open 2023